Rhodan steht für:

 Perry Rhodan, Titelheld der gleichnamigen deutschen Science-Fiction-Serie
 Thiocyanogen, einwertige Schwefel-Kohlenstoff-Stickstoff-Gruppe in chemischen Verbindungen